Мишјак може бити:
 Мишјак (острвце), ненасељено острвце пред улазом у залив Увала Стара Новаља на Пагу, у Јадранском мору, Хрватска
 Мишјак Мали, ненасељено острвце, шибенског архипелага, у Јадранском мору, Хрватска 
 Мишјак Вели, ненасељено острвце, шибенског архипелага, у Јадранском мору, Хрватска